Capena kan syfta på:

 Capena (djur) – ett släkte  insekter

Geografi

Italien 

 Capena, kommun, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, 

Robotskapade Italienförgreningar